Ondrej Prokop (né le ) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace qui évolue en position d'attaquant.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| rowspan='3'|1999-2000 || HC Slovan Bratislava U18 || Slovakia U18
|| 44 || 11 || 15 || 26 || 32 || || || || || 
|-
| HC Slovan Bratislava || Extraliga 
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| HC Slovan Bratislava 2 || 1.liga 
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| rowspan='2'|2000-2001 || HC Slovan Bratislava U18 || Slovakia U18
|| 38 || 24 || 17 || 41 || 24 || || || || ||
|-
| HC Slovan Bratislava || Extraliga
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| rowspan='2'| 2001-2002 || RoughRiders de Cedar Rapids || USHL
|| 16 || 2 || 4 || 6 || 6 || || || || ||
|-
| Mustangs de Rochester || USHL
|| 23 || 10 || 5 || 15 || 10 || || || || ||
|-
| 2002-2003 || HC Dukla Senica || 1.liga
|| 43 || 14 || 13 || 27 || 32 || || || || ||
|-
| 2003-2004 || HC Dukla Senica || 1.liga
|| 40 || 10 || 19 || 29 || 30 || 4 || 1 || 0 || 1 || 4  
|-
| 2004-2005 || CG Puigcerdà || Superligua Española
|| 10 || 7 || 11 || 18 || 16 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2005-2006 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26 || 12 || 8 || 20 || 38 || 5 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
| rowspan='3'| 2006-2007 || KS Cracovia || Ekstraliga || 27 || 10 || 3 || 13 || 6 || || || || ||
|-
| Molot-Prikamie Perm-2 || Pervaïa Liga
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||
|-
| Molot Prikamie Perm || VHL
|| 7 || 1 || 1 || 2 || 6 || || || || ||
|-
| 2007-2008 || IHC Písek || 2. Liga 
|| 25 || 1 || 1 || 2 || 34 || || || || ||
|-
| rowspan='2'|2008-2009 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus
|| 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||
|-
| Phénix de Reims || Division 1
|| 15 || 5 || 9 || 14 || 16 || || || || ||
|-
| 2010-2011 || Lions de Compiègne || Division 4
|| 12 || 23 || 13 || 36 || 12 || 7 || 10 || 5 || 15 || 26
|-
| 2011-2012 || Lions de Compiègne || Division 3
|| 18 || 13 || 10 || 23 || 16 || 6 || 6 || 6 || 12 || 8
|-
|2012-2013 || Lions de Compiègne || Division 3
|| 15 || 10 || 5 || 15 || 6 || 2 || 1 || 2 || 3 || 6

Références 

Naissance en août 1981
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur des RoughRiders de Cedar Rapids
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur du Comarch Cracovia
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur du Reims Champagne hockey
Attaquant de hockey sur glace